El término Grandfontaine puede referirse a:

 Grandfontaine, comuna francesa de Doubs.
 Grandfontaine, comuna francesa del Bajo Rin.
 Grandfontaine, comuna suiza del cantón de Jura.